Ву́лиця Косинського — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Сучасні назви 
 Вулиця Косинського — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Косинського — вулиця у Львові.
 Вулиця Косинського — вулиця в Острозі.
 Вулиця Косинського — вулиця у Старокостянтинові.

Вулиця Гетьмана Косинського 
 Вулиця Гетьмана Косинського — вулиця у Черкасах.

Вулиці, названі на честь людей